Il campionato sudamericano di pallavolo maschile Under-21 è una competizione pallavolistica per squadre nazionali sudamericane, riservata a giocatori con un'età inferiore di 21 anni, organizzata con cadenza biennale dal CSV.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni